

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 Набопаласар подошёл к Ашшуру, но вынужден отступить. Преследуя вавилонян, Синшаруишкун дошёл до Такритайна на Тигре, но после неудачного штурма отступил. Ноябрь — Силы мидийцев проникли в Аррапху.

Китай 
 12-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 В 1 луне чэнский князь бежал в Лу, а князь Малого Ци прибыл в Лу для аудиенции.
 Во 2 луне, в день гэн-цзы умерла княгиня Малого Ци Цзы Шу-цзи.
 Летом чусцы осадили город Чао.
 Осенью тэнский князь прибыл в Лу для аудиенции.
 Осенью циньский посол Шу (Си-ци Шу) прибыл в Лу предлагать лусцам союз против Цзинь. Посла принимал гун-цзы Суй и отказался от предложенного дара (то есть намекнул, что желает сохранить верность Цзинь).
 Циньский гун вторгся в Цзинь и занял Цзима. В 12 луне, в день у-у состоялось сражение в Хэцюе (излучине Хуанхэ), согласно гл.5 «Ши цзи», циньцы одержали крупную победу. Согласно гл.14 «Ши цзи», циньские армии «бежали». «Чуньцю» не называет победителя. Согласно гл.39 «Ши цзи», цзиньскими войсками командовали Чжао Дунь, Чжао Чуань и Ци Цюэ, и отряд Чжао Чуаня добился наибольшего успеха. Также в битве участвовали Чжао Мэн (Чжао Сюань-цзы) и Хань Цюэ (Хань Сянь-цзы).
 В 12 луне войско луского сановника Цзисунь Син-фу построило крепости в Чжу и Юнь.

См. также

Примечания